Amblyops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1869. Amblyops ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Amblyops